Kemah (district), een district in de Turkse provincie Erzincan
Kemah (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas